Dlabačov je název oblastí blízko Strahova, kde působil Bohumír Jan Dlabač:
 Dlabačov (čtvrť) – oblast Břevnova mezi Malovankou a Strahovem, západně od Pohořelce a ulice Dlabačov
 Dlabačov (ulice) – ulice spojující Pohořelec s ulicí Bělohorskou
 Dlabačov (kino) – kino a kulturní centrum v budově hotelu Pyramida.
 Tramvajová smyčka Dlabačov – zbudovaná kvůli obsluze nedalekého Strahovského stadionu